Камачо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Камачо, Байрон (род. 1988) — эквадорский футболист
 Камачо, Вильфредо (род. 1935) — боливийский футболист
 Камачо, Игнасио (род. 1990) — испанский футболист. Брат Хуанхо Камачо. 
 Камачо, Луис Фернандо (род. 1979) — боливийский политик.
 Камачо, Нестор (род. 1987) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Камачо, Пабло (род. 1990) — венесуэльский футболист, защитник, выступающий за венесуэльский клуб «Депортиво Ла Гуайра» и за сборную Венесуэлы.
 Камачо, Сесилия — мексиканская актриса.
 Камачо, Хорхе (1934—2011) — кубинский художник
 Камачо, Хосе Антонио (род. 1955) — испанский футболист.
 Камачо, Хуанхо (род. 1980) — испанский футболист. Старший брат Игнасио (Начо) Камачо. 
 Камачо, Эдгар (1936—2013) — боливийский дипломат, министр иностранных дел (1970 и 1985).
 Камачо, Эктор (1962—2012) — пуэрто-риканский боксёр, профессионал.
 Камачо Вискаино, Антонио (род. 1964) — испанский политик, член ИСРП

 Орнелаш Камашу, Жайме (1921—2016) — португальский политик.